Der Scottish League Cup wurde 1972/73 zum 27. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 12. August 1972 und endete mit dem Finale am 9. Dezember 1972 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startet Partick Thistle in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen Celtic Glasgow durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel trafen der Hibernian Edinburgh und erneut Celtic Glasgow aufeinander. Für die Hibs war es das dritte Endspiel im Ligapokal nach 1951 und 1969. Celtic erreichte das zehnte Endspiel im Ligapokal infolge seit 1965, und das 12. insgesamt seit 1957. Das diesjährige Finale gewannen die Hibs mit 2:1 durch Tore von Pat Stanton und Jimmy O’Rourke, und einem Gegentor von Celtic-Spieler Kenny Dalglish. Die Hibs gewannen damit erstmals nach zwei Finalniederlagen gegen den FC Motherwell (1951) und Celtic Glasgow (1969) den Ligapokal in Schottland. Es war zudem der erste Gewinn einer Trophäe nach zwanzig Jahren als 1952 die schottische Meisterschaft gewonnen wurde. Die Bhoys aus Glasgow verloren zum dritten Mal infolge das Endspiel im Ligapokal. In der Saison 1972/73 gewannen die unterlegenen Bhoys in Green die schottische Meisterschaft. Im Pokalfinale bezwangen die Glasgow Rangers Celtic im Old Firm mit 3:2. Celtic nahm als Meister in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister teil und schied im Halbfinale gegen den spanischen Meister Atlético Madrid aus. Ligapokalsieger Hibernian nahm am UEFA-Pokal teil und schied in der 2. Runde gegen Leeds United aus.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 30. August 1972.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 30. August 1972.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 30. August 1972.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 30. August 1972.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 30. August 1972.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 30. August 1972.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 30. August 1972.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 30. August 1972.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. und 26. August 1972.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 4. und 6. September 1972.

|}

Achtelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 20. September, die Rückspiele am 3. und 4. Oktober 1972.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 11. Oktober 1972, die Rückspiele am 1. November 1972. Das Wiederholungsspiel fand am 20. November 1972 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 22. und 27. November 1972 im Hampden Park in Glasgow.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1972/73 bei statto.com

1972/73
Fußballsaison 1972/73